Le brevet de plongeur niveau 2 (N2) est le deuxième niveau de plongée français.

Il permet d'effectuer des plongées encadrées jusqu'à une profondeur maximale de  et d'effectuer des plongées en autonomie jusqu'à une profondeur maximale de .

Prérogatives 

Le plongeur niveau 2 peut :
 pratiquer la plongée en scaphandre autonome en exploration dans la zone de 0 à  au sein d'une palanquée encadrée par un plongeur guide de palanquée (niveau 4) minimum.
pratiquer la plongée en scaphandre autonome en exploration sans guide de palanquée ou moniteur dans la zone de 0 à , au sein d'une palanquée de 2 ou 3 plongeurs de niveau au moins équivalent (si le plongeur est majeur et sur autorisation du directeur de plongée).

En outre, le plongeur niveau 2 peut :
 suivre la formation et se présenter comme candidat au brevet de plongeur niveau 3
 suivre une formation permettant de recevoir la qualification "plongeur nitrox confirmé" (sous réserve d'être déjà qualifié "plongeur nitrox")
 suivre une formation permettant de devenir initiateur.

Le niveau 2 peut être décomposé en deux aptitudes distinctes :
 le PA-20 (plongeur autonome dans la zone des ) pour les plongeurs souhaitant plonger en autonomie jusqu'à  ;
 le PE-40 (plongeur encadré dans la zone des ) pour les plongeurs souhaitant accéder à la zone des  avec encadrement.

Un plongeur niveau 1 peut donc décider de ne passer qu'une seule aptitude, puis, dans un second temps, passer la seconde. Une fois cette seconde compétence obtenue, le plongeur reçoit le brevet de plongeur niveau 2.

Épreuves 
Les compétences attendues du plongeur niveau 2 doivent d'une part lui permettre d’évoluer en autonomie dans l'espace médian (de 0 à  de profondeur) :
 planifier la plongée (notamment : désaturation, consommation)
 s'orienter (avec ou sans instruments de type compas)
 porter assistance à un plongeur en difficulté (remontée de  à vitesse contrôlée)
 nager avec scaphandre (capelé) ou sans scaphandre (à l'aide de l'ensemble palmes-masque-tuba) sur des distances prédéfinies

D'autre part, les compétences attendues doivent lui permettre d’évoluer dans l'espace lointain (de 0 à  de profondeur) en toute sécurité :
 maîtriser la ventilation dans la zone des 
 se stabiliser dans la zone des 
 intervenir en relai sur un plongeur en difficulté dans la zone des .

À cette liste s'ajoute un ensemble de connaissances théoriques, portant sur :
 l'aspect théorique de l'activité (physique, calcul de consommation et de flottabilité)
 les accidents de plongée
 les procédures de désaturation
 le matériel
 la réglementation
 l'environnement sous-marin.

Formation et évaluation 
La formation et l'évaluation des compétences s'effectuent par un moniteur E2 minimum.

Le brevet niveau 2 est délivré, au niveau d'un club associatif (ou d'une structure commerciale agréée FFESSM), par un moniteur E3 minimum (MF1), sous la responsabilité du président du club (ou du responsable de la SCA).

Les compétences doivent être obtenues en milieu naturel exclusivement, mais peuvent être travaillées en fosse en cours de formation. Les compétences d'intervention sur un plongeur en difficulté doivent être validées en fin de formation.

Équivalences et niveaux similaires

De la France vers l'international 
En France, la pratique de la plongée sous-marine est régie par le Code du sport. Cinq organismes sont habilités à délivrer des niveaux de plongée, le principal étant la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) qui est la fédération délégataire. Dès lors :
 La FFESSM étant membre fondateur de la Confédération mondiale des activités subaquatiques, le plongeur niveau 2 acquiert automatiquement le niveau de plongeur CMAS 2 étoiles.
 La carte de niveau qui lui est remise est une carte double-face FFESSM (en français) - CMAS (en anglais) et permet d'indiquer le niveau du plongeur à tout organisme membre de la CMAS à l'international.

Le brevet de plongeur niveau 2 peut également être délivré par les quatre autres organismes existants : l'ANMP, la FSGT, le SNMP et l'UCPA, qui délivrent leurs propres cartes ou proposent une licence FFESSM. La FSGT quant à elle délivre des cartes double face FSGT/CMAS qui lui sont fournies par la FFESSM. 

La plongée française étant considérée comme de la plongée sportive, il n'existe pas d'équivalence possible avec les brevets des organismes américains qui pratiquent exclusivement la plongée loisirs sans décompression. Il n'existe donc pas d'équivalence strictes ou de reconnaissances mutuelles avec les niveaux Advanced Open Water Diver des organismes américains (PADI Advanced Open Water Diver, NAUI Advanced Open Water Diver, etc.). Des passerelles ont été mises en place pour éviter aux plongeurs souhaitant des certifications dans les différents organismes de refaire des cursus entiers mais avec un succès assez mitigé.

De l'international vers la France 
Par équivalence, un plongeur titulaire d'un brevet de plongeur CMAS 2 étoiles obtenu hors de France peut plonger au sein d'une structure FFESSM au même titre qu'un plongeur niveau 2.

Un plongeur titulaire d'un brevet d'une autre fédération non-membre de la CMAS peut obtenir le brevet de plongeur niveau 2 au sein d'une structure FFESSM à l'issue de plusieurs plongées techniques attestant de la maîtrise des compétences du niveau 2 français, et d'une formation complémentaire portant notamment sur le cadre réglementaire français, les tables fédérales de décompression, et l'organisation des secours en France. La délivrance du brevet s'effectue sous la responsabilité d'un moniteur E3 minimum.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM)
Niveaux de plongée sous-marine en France

Liens externes 

 Manuel de formation technique de la FFESSM, chapitre N2
 , réglementant la plongée à l'air en France (Code du Sport)

Niveau de plongée